Assigny se poate referi la:
Assigny, localitate în departamentul Cher, Franța
Assigny, localitate în departamentul Seine-Maritime, Franța